Bellot (Seine-et-Marne), een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne
 Paul Bellot (1876 – 1944), een Franse monnik en architect, ook bekend als 'dom Bellot'
 François Bellot, Belgisch MR-politicus